Zuma steht für:

 eine Variante des Computer-Geschicklichkeitsspiels Puzz Loop
 Zuma (Album), Studioalbum von Neil Young
 Zuma (Nubien), ein Gräberfeld im Sudan
 Zuma (Raumfahrtmission), eine geheime US-Raumfahrtmission
 Zuma Beach, populärer Badestrand bei Malibu, Kalifornien
 Zuma Rock, eine Felsformation in Nigeria

Zuma ist der Familienname folgender Personen:
 Cyril Zuma (1985–2015), südafrikanischer Fußballspieler
 Jacob Zuma (* 1942), südafrikanischer Politiker (ANC)
 Nkosazana Dlamini-Zuma (* 1949), südafrikanische Außenministerin
 Sibusiso Zuma (* 1975), südafrikanischer Fußballspieler

ZUMA steht als Abkürzung für:
 Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, Forschungsinstitut in Mannheim, siehe GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 

Siehe auch:
 Zouma

Abkürzung